Ло де Акоста има више значења:

 Ло де Акоста (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ло де Акоста, Ла Пулга (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику